Аббревиатура MES может расшифровываться, как:
 MES — автоматизированная система управления производственными процессами
 Medical Electronic Systems — компания, специализирующаяся на производстве анализаторов качества спермы
  — ликвидированная британская компания
  — инженерное подразделение Пакистанской армии
 Движение левых социалистов (от ) — политическая партия в Бразилии
 Движение левых социалистов (от ) — политическая партия, которая действовала 1974—1981 в Португалии
 Multilingual European Subsets,  Minimum European Subset — подкомитеты, входящие в состав Европейского комитета по Стандартизации
 mes (математич.) — мера
 MES (буфер) — буферный раствор в биохимии
 Синдром музыкального уха (musical ear syndrome) — явление слуховых галлюцинаций у глухих.